Zevengesternte, een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier
 Pleiaden (mythologie), nimfen uit de Griekse mythologie
 Orde van de Pleiaden, de Perzische damesorde